Обезьяньи мыши, или длиннохвостые мыши () — род грызунов семейства мышиных. Включает 2 вида.

Описание 
Длина тела грызунов составляет от 12 до 17 см, а длина хвоста 14—20 см. Густой и мягкий мех ржаво-серого или серо-бурого цвета, брюхо, включая лапы, белое. Хвост длиннее головы и тела, умеренно покрыт волосами, иногда заканчивается пучком. Лапы приспособлены к лазанию по деревьям. Самки имеют две пары сосков на груди и две пары в паху.

Представители рода распространены в тропических лесах Юго-Восточной Азии от юга Китая до Малаккского полуострова.Обитают в тропических дождевых лесах. Хорошо лазают по деревьям и держатся чаще на них. Днём укрываются в самодельных гнёздах, ночью выбираются на поиски корма. По крайней мере, один вид, Hapalomys longicaudatus, как правило, держится на растениях бамбука и строит свои гнёзда в полых стеблях. Рацион состоит из побегов, цветков и плодов.

Главной угрозой для видов является разрушение среды их обитания.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 2 Bände. 6. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. 2 Bände. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4.
 Emilie Lecompte, Ken Aplin, Christiane Denys, François Catzeflis, Marion Chades und Pascale Chevret: Phylogeny and biogeography of African Murinae based on mitochondrial and nuclear gene sequences, with a new tribal classification of the subfamily. In: BMC Evolutionary Biology. Bd. 8, 199, 2008, , S. 1–21, , Текст .